Вулиця Білецька (Тернопіль)

Див. також